Frullone – zona di Napoli
Frullone – stazione della metropolitana di Napoli
 Frullone – figura del ballo Filuzzi
 Frullone – strumento simile al setaccio